ANKRD66 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 251 амінокислот, а молекулярна маса — 27 916.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки